El término Estación Mercedes puede referirse a:

Argentina 
Varias estaciones ubicadas en la ciudad argentina de Mercedes:
 Estación Mercedes del ferrocarril Sarmiento.
 Estación Mercedes P. del ferrocarril San Martín.
 Estación Mercedes del ferrocarril Belgrano.

Chile 
 Estación Mercedes del ramal Talca-Mariposas, Región del Maule.